Масловский сельский округ

Московская область 

 Масловский сельский округ Зарайского района (1994—2006)

Смоленская область 

 Масловский сельский округ Вяземского района

Тверская область 

 Масловский сельский округ Торжокского района (до 2005 года)